Oliú ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Abal Oliú (* 1948), uruguayischer Rechtswissenschaftler
 Luis Oliú, uruguayischer Politiker